Franchi (ital. für das Volk der Franken) ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Franchi (1882–??), italienischer Rennfahrer 
 Alessandro Franchi (1819–1878), italienischer Kardinalstaatssekretär
 Alessandro Franchi (Maler) (1838–1914), italienischer Porträtist und Freskenmaler
 Andreas Franchi (1335–1401), italienischer Bischof, Seliger
 Antonio Franchi (1638–1709), italienischer Maler und Kunsttheoretiker des Barock
 Artemio Franchi (1922–1983), italienischer Fußballfunktionär
 Ausonio Franchi (1821–1895), italienischer Philosoph
 Carlo Franchi (Komponist) (1743?–nach 1779?), italienischer Komponist
 Carlo Franchi (1938–2021), italienischer Autorennfahrer
 Filippo Franchi († 1471), italienischer Jurist und Gelehrter
 Francesca Franchi (* 1997), italienische Skilangläuferin
 Franco Franchi (1928–1992), italienischer Komiker, siehe Franco & Ciccio
 Giacomo De Franchi Toso (1590–1657), Genueser Doge
 Giovan Pietro Franchi († 1731), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Hieronymus Franchi (1667–1718), italienischer Jesuit und Chinamissionar
 Rossello di Jacopo Franchi, (??–??), italienischer Maler der Frührenaissance
 Sergio Franchi (1926–1990), italienischer Sänger (Tenor) 
 Toussaint Franchi (1893–1968), französischer Politiker

Franchi steht für:
 Franchi S.p.A., italienischer Waffenhersteller

Siehe auch:
 Franqui
 Franchy
 Franci